Бродницкий сельсовет — административная единица на территории Ивановского района Брестской области Белоруссии.

Состав 
Бродницкий сельсовет включает 12 населённых пунктов:

 Бродница — агрогородок.
 Евлаши — деревня.
 Кацки — деревня.
 Людиновичи — деревня.
 Оброво — деревня.
 Петровичи — деревня.
 Потаповичи — деревня.
 Рыловичи — деревня.
 Суловы — деревня.
 Юхновичи — деревня.
 Яечковичи — агрогородок.
 Якша — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Ивановский райисполком 

Сельсоветы Ивановского района (Брестская область)